Erdor, aussi appelé Les Chroniques d'Erdor, est un jeu de rôle francophone de fantaisie onirique écrit par E. Bouchard et publié en 2003 par la Boîte à Polpette (BAP), une compagnie indépendante à but non lucratif de Strasbourg, France. Après la fermeture de la BAP en 2004, le jeu fut discontinué mais republié en 2007 avec le collectif Silence Indigo.

Ce jeu de rôle, situé dans un univers imaginaire peuplé d'espèces étrangers et de créatures inspirées des mythes de l'Antiquité, de l'Afrique et de l'Orient, présentait notamment des mécanismes de jeu qualitatifs basés sur un jeu de cartes et une conversion au système D20, suivi pour la  par un système plus simple et allégé, dérivé de l'Open Gaming Licence mais substantiellement différent du système D20 (i.e. ni classe, ni niveaux, ni bonus d'attaque basique, ni listes de sorts, etc.). La première édition professionnelle de ce jeu constituait en 2 livres de 250 pages, après une diffusion électronique initiale. La seconde édition compte 220 pages.

Les Chroniques d'Erdor furent choisies comme « meilleur jeu de rôles de  » par le magazine internet de jeu de rôles française Le Guide du Rôliste Galactique (Grog).

Jeu de rôle médiéval-fantastique
Jeu de rôle français
Jeu de rôle paru dans les années 2000